Epworth Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Epworth Hall (Gainesville, Florida), NRHP-ID 73000562
 Epworth Hall (Perry, New York), NRHP-ID 00000350